I. Péter aragóniai és navarrai király (1068–1104)
I. Péter brazil császár, IV. Péter néven portugál király (1798–1834)
I. Péter bolgár cár (?–970)
I. Péter ciprusi király (1328–1369)
I. Péter szerb király (1844–1921)
I. (Kegyetlen avagy Igazságos) Péter kasztíliai király (1334–1369)
I. Péter moldvai fejedelem (1375–1391)
I. Péter montenegrói fejedelem (1784-1830)
I. (Nagy) Péter, orosz cár (1672–1725)
I. Péter portugál király (1320–1367)
I. Péter valenciai király, III. Péter néven aragóniai király (1239–1285)
I. Péter szicíliai király, III. Péter néven aragóniai király (1239–1285)
I. (Orseolo) Péter, velencei dózse (976-978)
I. Péter moszkitó király (1729–1739)